est la  de l'album Ignition du groupe de punk-rock californien The Offspring sorti en 1992. Elle dure 3 min 17 s. 

Ce fut également le seul single extrait de l'album sorti en 1995, trois ans après Ignition, . La chanson dit que quand quelqu'un se retrouve par terre à la suite d'une bagarre, il faut toujours se relever pour se battre et vaincre l'autre. Le titre du morceau signifie littéralement « frappe-le pendant qu'il est à terre ». Ce sont Noodles et Greg K. qui font les chœurs sur le refrain.

Notes et références 

Single musical sorti en 1995
Chanson interprétée par The Offspring

en:Kick Him When He's Down